Герда Ласки ( 4 июня 1893 — 24 ноября 1928) — австрийско-немецкий ученый-физик, известная исследованиями инфракрасного излучения. Получила степень доктора физики в Венском университете в 1917 году.

Руководила Институтом Общества кайзера Вильгельма по исследованию волокон, впоследствии перешла в институт метрологии , где в 1928 году основала собственный отдел. Ее исследования ставили под сомнение постулаты Бора.

Примечания 

Женщины-физики Австрии
Женщины-физики Германии